Spitzmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Spitzmüller (1862–1953), österreichischer Wirtschaftsführer und Politiker
 Alexander Spitzmüller (Komponist) (1894–1962), österreichischer Komponist
 Amadeo Spitzmüller von Tonalwehr (1871–1945), österreichischer Offizier
 Anna Spitzmüller (1903–2001), österreichische Kunsthistorikerin
 Jürgen Spitzmüller (* 1973), deutscher Linguist
 Kurt Spitzmüller (1921–2014), deutscher Politiker (FDP/DVP)
 Wolfgang Spitzmüller (* 1969), österreichischer Politiker